Діла (район, Афганістан) — район у Афганістані у провінції Пактика
 Діла (футбольний клуб) — футбольний клуб з Грузії